Die Advantage Cars Prague Open 2018 waren ein Tennisturnier, das vom 23. bis 29. Juli 2018 in Prag stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2018 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 106 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 111 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 99 kB)

ATP Challenger Tour 2018
Tennisturnier in Prag